Чхаччха (), чхуччха (), чхэ (шахмукхи چھے‍) — двенадцатая буква алфавита гурмукхи, придыхательная глухая постальвеолярная аффриката [tʃh].

Литература 
 Панджабско-русский словарь И. С. Рабинович и И. Д. Серебряков. Москва 1961.

Гурмукхи